Katrine Lunde Haraldsen – pallamanista norvegese
 Knut Henry Haraldsen – ex calciatore norvegese
 Per Haraldsen – calciatore norvegese
 Sonja Haraldsen – regina di Norvegia
 Tom Reidar Haraldsen – ex calciatore norvegese